«La Oreja de Van Gogh» (произн. Ла Орэ́ха дэ Ван Го́г) — испанская поп-рок группа. Образована в 1996 году.

История 
Группа добилась признания уже со своим первым альбомом Dile al sol. Альбом появился в 1998 году и включал такие песни, как «El 28», «Soñaré» y «Cuéntame al oído», и сейчас остающиеся одними из самых известных работ коллектива.

В 2007 году, когда La Oreja de Van Gogh была одной из самых известных испанских групп, вокалистка Амайя Монтеро решила покинуть её и начать сольную карьеру. Четыре оставшихся участника немедленно заверили, что несмотря на уход Амайи группа не распадётся; они остаются вместе и сейчас пишут песни для нового альбома, который намерены выпустить в 2008 году.

14 июля 2008 года группа представила прессе свою новую солистку. Ею стала 29-летняя Лейре Мартинес, которая к тому времени была известная в Испании как финалистка телевизионного конкурса «Factor X» (испанской версии шоу «X Factor»). Также было объявлено, что уже скоро, а именно 2 сентября, выйдет их новый альбом.

Состав 
 А́льваро Фуэ́нтес (), род. 
 Ари́ц Га́рде (), род. 
 Па́бло Бене́гас (), род. 
 Ша́би Сан Марти́н (), род. 
 Ле́йре Марти́нес (), род.

Бывшие участники 
 Ама́йя Монте́ро () — вокал (c 1996 по 2007)
 Луи́с Мейе́р () — гитара (в 1996)

Дискография

Студийные альбомы

Синглы 
 См. La Oreja de Van Gogh discography#Singles в английском разделе.

Примечания

Ссылки 

 
 La Oreja de Van Gogh VEVO на сайте YouTube
 
 
 

Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы
Музыкальные коллективы Испании
Рок-группы Испании
Квинтеты
Музыканты Страны Басков
Лауреаты премии «Латинская Грэмми»